Генерал сэр Джордж Ансон (Энсон) (; фамилия при рождении Адамс; 1769 — 4 ноября 1849) — британский офицер и политик. Командовал британской кавалерийской бригадой под началом герцога Веллингтона во время Пиренейской войны и много лет был членом парламента от вигов.

Ранние годы 
Ансон был вторым сыном Джорджа Адамса (который 30 апреля 1773 года по королевской лицензии сменил фамилию на Ансон) и его жены Мэри Вернон, дочери первого лорда Вернона. У него был старший брат Томас Ансон, 1-й виконт Ансон, и младший брат сэр Уильям Ансон, 1-й баронет; другим младшим братом был Фредерик Ансон, настоятель Честерского собора.

Карьера

Пиренейские войны и завоевание репутации 
Вступил в британскую армию в 1786 году и служил под началом герцога Йоркского и сэра Ральфа Эберкромби в Голландии. Он служил во всех кампаниях Пиренейской войны между 1809 и 1813 годами и получил награду за командование 16-м лёгким драгунским полком во второй битве при Порту. Его репутация ещё больше упрочилась после того, как он командовал бригадой лёгкой кавалерии в битвах при Талавере, Бусаку, Саламанке и Витории. Он также участвовал в битве при Венто-дель-Посо во время отступления из Бургоса. За заслуги в битвах при Талавере, Саламанке и Витории он получил золотую медаль с двумя накладками. Он настолько отличился во время этих кампаний, что в ноябре 1816 года Палата общин выразила ему благодарность за службу.

В августе 1814 года он был назначен полковником 23-го полка лёгких драгунов, а в феврале 1827 года — полковником 4-го гвардейского драгунского полка. 10 января 1837 года он был повышен до звания генерала.

Прочая деятельность 
Помимо своей военной карьеры, он также был членом парламента от Личфилда с 1806 по 1841 год. С 1836 по сентябрь 1841 года он был камер-юнкером принца Альберта. В 1846 году он был назначен вице-губернатором военного госпиталя в Челси, а в мае 1849 года стал его губернатором.

Брак и потомки 
Ансон женился на Фрэнсис, дочери Джона Уильяма Гамильтона, в 1800 году. Она была также сестрой сэра Фредерика Гамильтона. У них было шесть сыновей и пять дочерей.

Их сын Талавера Вернон Ансон стал адмиралом Королевского флота. Другой сын, Томас Ансон, был первоклассным игроком в крикет. Их дочь Джулия вышла замуж за сэра Артура Бринсли Брука и была фрейлиной королевы Виктории.

Леди Ансон умерла в 1834 году. Ансон пережил её на пятнадцать лет и умер в военном госпитале в Челси в ноябре 1849 года.

В передаче Родословная семьи, транслировавшейся на BBC 18 октября 2007 года, было обнаружено, что сэр Мэтью Пинсент, многократный олимпийский чемпион по гребле, является прямым потомком сэра Джорджа Ансона.

Примечания 

Командоры ордена Башни и Меча
Рыцари Большого креста ордена Бани
Члены парламента Соединённого королевства (1837—1841)
Члены парламента Соединённого королевства (1835—1837)
Члены парламента Соединённого королевства (1832—1835)
Члены парламента Соединённого королевства (1831—1832)
Члены парламента Соединённого королевства (1830—1831)
Члены парламента Соединённого королевства (1826—1830)
Члены парламента Соединённого королевства (1820—1826)
Члены парламента Соединённого королевства (1818—1820)
Члены парламента Соединённого королевства (1812—1818)
Члены парламента Соединённого королевства (1807—1812)
Члены парламента Соединённого королевства (1806—1807)